Ары-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Ары-Кюель — озеро, в правобережье р. Аллаиха, Республика Саха (Якутия), координаты 69°47’с. ш. 146°39’в. д..
 Ары-Кюель — озеро, на правом берегу р. Амга, юго-западнее устья, Республика Саха (Якутия), координаты 61°44’с. ш. 133°43’в. д..
 Ары-Кюель — озеро, на левом берегу верхнего течения р. Вилюй, Республика Саха (Якутия), координаты 65°10’с. ш. 108°38’в. д..
 Ары-Кюель — озеро, в правобережье верхнего течения р. Тымпылыкан, севернее оз. Кыбыгыдян, Республика Саха (Якутия), координаты 64°35’с. ш. 122°40’в. д..
 Ары-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты, координаты 71°13’с. ш. 99°54’в. д..

Примечания

См. также 
Алы-Кюель